Манон Боллеграф і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Стаббс, яка виступала в парі з Лізою Реймонд.

Реймонд і Стаббс програли в півфіналі парі Лорі Макніл і Наталі Тозья.

Елізабет Смайлі і Лінда Вілд виграли титул, перемігши у фіналі Макніл і Тозья з рахунком 6–3, 3–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 DFS Classic 1996 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1996